

Biologia 
Vari bianconero – lemure del Madagascar

Geografia 
Vari – ex comune della Grecia nell'unità periferica dell'Attica Orientale
Vari-Voula-Vouliagmeni – comune della Grecia nell'unità periferica dell'Attica Orientale

Persone 
Attila Vári – pallanuotista ungherese
Giuseppe Vari – regista e sceneggiatore italiano
Luigi Vari – arcivescovo cattolico italiano
Massimo Vari – giurista italiano